Губерна́тор Тасма́нии () является представителем монарха Австралии (в настоящее время — королевы Елизаветы II) в австралийском штате Тасмания, который включает в себя остров Тасмания и ряд других островов. Губернатор Тасмании назначается монархом Австралии по рекомендации , который руководит .

В настоящее время основная роль губернатора Тасмании заключается в контроле за выполнением основных положений конституции Тасмании и демократичностью функционирования парламентарной системы. Хотя управление исполнительной властью в штате остаётся за премьером и правительством Тасмании, губернатор наделён правом распускать парламент и объявлять внеочередные выборы, назначать или отправлять в отставку министров, судей, а в исключительных случаях даже и самого́ премьера.

Официальной резиденцией губернатора Тасмании является  (), построенный в 1855—1857 годах и расположенный у берега реки Деруэнт, немного северо-восточнее центральной части Хобарта.

История должности восходит к началу XIX века. Первое британское поселение на Земле Ван-Димена (так тогда называлась Тасмания) было создано в сентябре 1803 года лейтенантом Джоном Боуэном, которому это было поручено губернатором Нового Южного Уэльса Филипом Гидли Кингом. Это поселение находилось на восточном берегу реки Деруэнт, в районе . Дэвид Коллинз, назначенный первым лейтенант-губернатором на юге Земли Ван-Димена, прибыл к поселению Рисдон-Коув 16 февраля 1804 года. Через некоторое время он переехал со своими спутниками на западный берег реки Деруэнт — на место, которое получило название . Там же впоследствии был построен город Хобарт, нынешняя столица Тасмании.

С 1804 по начало 1813 года южная и северная части Земли Ван-Димена управлялись раздельно (под общим руководством губернаторов Нового Южного Уэльса), причём деление между «югом» и «севером» проходило по 42-й параллели, а резиденции лейтенант-губернаторов и комендантов находились в Хобарте и Порт-Далримпле (Port Dalrymple, ныне Джордж-Таун).

После отмены раздельного руководства южной и северной частями первым лейтенант-губернатором «объединённой» Земли Ван-Димена стал Томас Дейви, который вступил в должность 4 февраля 1813 года. Можно отметить, что в 1837—1843 годах лейтенант-губернатором Земли Ван-Димена был известный английский мореплаватель и исследователь Арктики Джон Франклин, погибший в 1847 году во время экспедиции по поиску Северо-Западного прохода.

Первым губернатором Тасмании стал Генри Янг, вступивший в эту должность 8 января 1855 года (Земля Ван-Димена стала официально называться Тасманией с 1856 года). В XIX и XX веках большинство губернаторов Тасмании были уроженцами Великобритании. Первым губернатором, родившимся в Австралии, стал Стэнли Бербери, а первым губернатором, родившимся на территории штата и острова Тасмания — Гай Грин. Кейт Уорнер, вступившая в должность 10 декабря 2014 года, стала первой женщиной на этом посту.

Лейтенант-губернаторы и коменданты на юге

Лейтенант-губернаторы и коменданты на севере

Лейтенант-губернаторы

Губернаторы

См. также 
 Список премьеров Тасмании
 Список председателей Законодательного совета Тасмании

Примечания

Ссылки 
 Previous Governors and Lieutenant-Governors of Tasmania
 Governors of Tasmania (Including Lieutenant-Governors and Administrators)
 Political Leaders: Colonial Governors, and Premiers

 
Губернаторы
Губернаторы